Byakuya dei Miraggi – personaggio di Inuyasha
  Byakuya Kuchiki – personaggio di Bleach